Il singolare  dello  San Diego Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Svetlana Kuznecova ha battuto in finale Agnieszka Radwańska 6–4, 6–7(7), 6–3

Teste di serie
le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jelena Janković (secondo turno)
  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska(finale)

  Flavia Pennetta (semifinali)
  Marion Bartoli (primo turno)
  Shahar Peer (quarti di finale)
  Yanina Wickmayer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

San Diego Open 2010